Lincolnton (Georgia), plaats in Georgia
Lincolnton (North Carolina), plaats in North Carolina